Tapa (eten), een Spaans aperitiefhapje
 Tapa (gemeente), een gemeente in Estland
 Tapa (stad), een stad in Estland, hoofdplaats van de gelijknamige gemeente
 Tapa (stof), een stof